Das Dameneinzel der French Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Virginia Ruzici. Das Finale bestritten Chris Evert-Lloyd und Wendy Turnbull, das Evert-Lloyd in  Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1979